Kubara ist der Familienname folgender Personen:

 Bayley Kubara (* 1998), australischer Eishockeyspieler
 Casey Kubara (* 1996), australischer Eishockeyspieler
 Toby Kubara (* 1990), australischer Eishockeyspieler
 Tyler Kubara (* 1994), australischer Eishockeyspieler